Маржак () — фамилия. Известные носители:
 Маржак, Отакар (1872—1939) — чешский оперный певец (тенор). Брат скрипача Яна Маржака, племянник художника Юлиуса Маржака.
 Маржак, Юлиус (1832—1899) — чешский художник-пейзажист. Дядя скрипача Яна Маржака и певца Отакара Маржака.
 Маржак, Ян (1870—1932) — чешский скрипач и музыкальный педагог. Брат певца Отакара Маржака, племянник художника Юлиуса Маржака.